Ein Fliegerabzeichen ist ein Orden und Ehrenzeichen, beispielsweise

 Slowakische Fliegerabzeichen, 1943
 Österreichisches Heeres-Fliegerabzeichen, 1934, siehe Liste der österreichischen Orden und Ehrenzeichen
 Spanisches Luftwaffenflieger-Abzeichen, 1939, siehe Liste der spanischen Orden und Ehrenzeichen
 Flugzeugführerabzeichen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 Militär-Flugzeugführer-Abzeichen (Preußen), 1913
 Tätigkeitsabzeichen Militärluftfahrzeugführer (Bundeswehr)

Eine ganze Reihe Fliegerabzeichen wurden von der Luftwaffe (Wehrmacht) verliehen:

 Fliegerabzeichen der Luftwaffe (Wehrmacht)
 Ziviles Flugzeugführer- und Bordfunkerabzeichen, 1936
 Beobachterabzeichen
 Flugzeugführer- und Beobachterabzeichen
 Bordfunkerabzeichen